Legacy-systeem, een computersysteem dat, hoewel verouderd, nog steeds in gebruik is
 Legacy Recordings, de catalogus-afdeling van Sony Music Entertainment
 De voormalige naam van de thrashmetalband Testament
 The Legacy (worstelteam), een professioneel worstelteam
 Subaru Legacy, een model van het Japanse automerk Subaru
 Legacy Family Tree, een softwarepakket voor genealogisch onderzoek
 een aantal muziekalbums, waaronder:
 Legacy (Free System Projekt), een album van de Nederlandse elektronische band Free System Projekt
 Legacy (Madball), een album van de Amerikaanse hardcoreband Madball
 The Legacy (Testament), het eerste album van de thrashmetalband Testament
 Legacy (Shadow Gallery), een album van de Amerikaanse progmetalband Shadow Gallery
 een aantal films, waaronder:
 Legacy (1990) van Kieth Merrill, met Kathleen Beller en Benton Jennings
 Legacy (1998) van T.J. Scott, met David Hasselhoff en Donita Rose
 Legacy (2000), documentaire van Tod Lending
 Legacy (2008) van Irving Rothberg, met Haylie Duff, Madeline Zima en Monica Lo
 Legacy (2010) van Thomas Eromose Ikimi, met Idris Elba
 Legacy (2020), Amerikaanse film uit 2020 
 Legacy (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1998-1999